Michael Ziegler har flere betydninger:

 Michael Ziegler (musiker) – dansk basspiller og medlem af Hotel Hunger.
 Michael Ziegler (politiker) – dansk ingeniør, politiker og borgmester i Høje-Taastrup Kommune.
 Michael Ziegler (advokat) – dansk advokat.